Angelica boninensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Takasi Tuyama. Angelica boninensis ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
boninensis